Кубок второй лиги Украины по футболу — это ежегодное соревнование для профессиональных футбольных клубов второй украинской лиги, проводимое в период с 1999 года по 2001 год под эгидой Профессиональной футбольной лиги Украины в рамках первого этапа национального кубка Украины по футболу. Полуфиналисты кубка второй лиги получали право выступать в 1/16 кубка Украины. За два сезона проведения турнира обладателями кубка становились клубы «Полесье» (Житомир) и «Борисфен» (Борисполь).

Финалы

Статистика по клубам

См. также 
 Вторая лига Украины по футболу
 Кубок ПФЛ Украины по футболу
 Кубок украинской лиги по футболу

Ссылки 
 Кубок Украины на сайте Профессиональной футбольной лиги Украины

Футбольные соревнования на Украине